Стилфонтейн () — золотодобывающий город с 17.942 жителями. Находится между Клерксдорпом и Потчефструмом в Северо-Западной провинции ЮАР.

Стилфонтейн был создан в 1949 году, как центр трёх крупных золотых рудников в шахтах Хартебеесфонтейн, Буффелсфонтейн и Стилфонтейн.

Стилфонтейн был разрушен землетрясением, связанным с добычей полезных ископаемых 9 марта 2005 года, которое повредило здания в городе. За землетрясением последовало закрытие шахт Хартебеесфонтейн и Буффелсфонтейн в результате того, что добыча золота в Стилфонтейне была передана в ликвидацию. Шахты Симмер и Джек получили рудники, но 23 марта 2006 года при пожаре погибли 8 шахтеров под землей на шахте Буффелсфонтейн.

Демография 
По данным переписи 2011 года, население Стилфонтейн составляло 17 942 человека. Расовое распределение на 2011 год: 55,53 % европеоидов, 42,51 % негроидов, 1,46 % цветных, 0,3 % монголоидов и 0,2% представителей других рас. Плотность населения — 129.24 чел./км².

Туристические достопримечательности 
 Золотой Рудник Хартебеесфонтейн
 Ежегодный фестиваль роз

Примечания 

Населённые пункты, основанные в 1949 году
Населённые пункты ЮАР